Die Campionato Sammarinese di Calcio 2007/08 war die 23. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga der Männer.

Im Grunddurchgang spielten die Teams in zwei gleichberechtigten Gruppen zu acht bzw. sieben Teams. Jede Mannschaft traf dabei zweimal auf die Teams der eigenen Gruppe, sowie einmal auf jede Mannschaft der anderen Gruppe. Danach traten die drei bestplatzierten Teams jeder Gruppe im Meisterschaftsplayoff an, welches in einem Doppel-K.-o.-System gespielt wurde. Die beiden Gruppensieger erhielten dabei in der ersten Runde ein Freilos und stiegen erst in der zweiten Runde in die Playoffs ein.

SS Murata gewann mit einem Finalsieg über den AC Juvenes/Dogana den dritten Titel in Folge.

Grunddurchgang

Gruppe A 

Um aus den drei punktegleichen Teams die beiden Aufsteiger zu ermitteln, wurden die direkten Begegnungen betrachtet. Dabei wurde nach den erzielten Punkten die Tordifferenz, aber nicht die Anzahl der geschossenen Tore, als Platzierungskriterium verwendet.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Für die weiterhin gleichplatzierten Teams AC Juvenes/Dogana und SP Cailungo wurden die direkten Begegnungen (1:1 und 1:0) betrachtet, was dem AC Juvenes/Dogana die Teilnahme am Playoff sicherte. Der Einspruch des SP Cailungo gegen die Nicht-Berücksichtigung der Tordifferenz blieb erfolglos.

Gruppe B

Kreuztabelle

Meisterplayoff 
Das folgende Diagramm gibt die Ergebnisse des Meisterschaftsplayoffs wieder. Die beiden Gruppensieger erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Die Bezeichnungen Ax bzw. Bx geben die Gruppe und die Platzierung der jeweiligen Mannschaft im Grunddurchgang an. Vx kennzeichnet Teams, die von der Sieger- in die Verliererrunde wechselten, sowie die Nummer des Spiels, welches sie verloren hatten.

Finale

Weblinks 
Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 14. Juni 2013

Einzelnachweise 

2007
Fußballsaison 2007/08